Панфи́лово — село в Савинском сельском поселении Савинского района Ивановской области России.

География 
Село расположено в 11 км на север от райцентра посёлка Савино, в 7 км от железнодорожной станции Шорыгино (на линии Иваново — Новки).

История 
Образован до Великой Отечественной войны как посёлок при торфопредприятии, входил в состав Савинского сельсовета Савинского района. Указом Президиума Верховного Совета от 22 мая 1944 года посёлок преобразован в рабочий посёлок.

С 2005 года рабочий посёлок преобразован в село в составе Савинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Ранее посёлок процветал: имелись торфопредприятие, детский сад, школа. На данный момент отсутствуют рабочие места, вследствие чего молодое поколение покинуло населённый пункт.

Люди, связанные с селом 
В Панфилово в 1923 году родился Герой Советского Союза Григорий Петрович Ветчинкин.

Примечания 

Населённые пункты Савинского района
Бывшие посёлки городского типа Ивановской области